Rufiji bezeichnet:

 Rufiji, ein Fluss im ostafrikanischen Staat Tansania
 Rufiji (Distrikt), Distrikt der Region Pwani in Tansania
 Rufiji (Schiff), ein Schiff des Gouvernements der Kolonie Deutsch-Ostafrika